Adrian van Walenburch (1609–1669), Bischof
Peter van Walenburch (1610–1675), Bischof